Der Wright-Gletscher ist ein 30 km langer Talgletscher in den Boundary Ranges in Alaska (USA) und in British Columbia (Kanada). Benannt wurde der Wright-Gletscher nach George Frederick Wright (1838–1921), einem US-amerikanischen Geologen.

Geografie 
Der Wright-Gletscher befindet sich im Norden der Stikine Icecap 55 km ostnordöstlich von Juneau, der Hauptstadt von Alaska. Das Nährgebiet des Gletschers liegt in British Columbia auf einer Höhe von . Der Gletscher strömt in nordwestlicher Richtung. Nach etwa 15 km passiert er die Grenze nach Alaska. Flankiert wird er dabei von den Grenzgipfeln Mount Fremont Morse im Westen und Mount Ogden im Osten. Im unteren Abschnitt beträgt die mittlere Gletscherbreite 2 km. Der Wright-Gletscher endet auf etwa  Höhe an einem Gletscherrandsee. Dieser wird über den 4 km langen Wright River zum Taku River entwässert.

Gletscherentwicklung 
Zwischen 1984 und 2014 zog sich der Gletscher um 1300 m zurück. Der Gletscher ist weiterhin im Rückzug begriffen. Im Jahr 2014 erstreckte sich der Gletscherrandsee schon über eine Länge von 4,5 km.

Weblinks 
 
 
 Wright Glacier Retreat, Southeast Alaska – Satellitenbilder aus den Jahren 1984, 1993, 1997, 2003, 2013

Einzelnachweise 

Juneau
Stikine Region
GWright-Gletscher
Gletscher in den Coast Mountains